Phronimidae är en familj av kräftdjur. Phronimidae ingår i överfamiljen Phronimoidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phronimidae 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Phronimidae